Арцль-им-Пицталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 7 02 01.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зигфрид Нойрурер (местный блок).

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля